La vernazione circinnata è un tipo di sviluppo fogliare tipico di quasi tutte le felci. Le giovani foglie si presentano arrotolate (circinnate) e per tale motivo vengono definite comunemente pastorale, per via della somiglianza con il bastone pastorale dei vescovi.

Lo srotolamento del pastorale è dovuto all'azione dell'ormone vegetale auxina, che determina un maggiore sviluppo della parte interna della foglia rispetto alla parte esterna. Tale modalità di sviluppo protegge la giovane e delicata estremità della foglia durante l'accrescimento.

Pteridophyta